Als Schenkeldecke bezeichnet man 

 bei Käfern eine Erweiterung der Hinterhüften, die die Hinterschenkel ganz oder teilweise bedecken, siehe Schenkeldecke (Insekt)
 einen Teil der Ritterrüstung oder der Bekleidung von Landsknechten, sie wird auch Beintasche genannt